Prioziórnoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prioziórnoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia